Виолета Иванова () — болгарский , первооткрыватель астероидов.

Работает в обсерватории Рожен Болгарской Академии Наук.

С 1984 по 1988 год, совместно с астрономами Эриком Эльстом и Владимиром Шкодровым, ею было обнаружено в общей сложности 12 астероидов, 1 из которых она обнаружила самостоятельно.

В знак признания её заслуг одному из астероидов было присвоено её имя (4365) Иванова.

См. также 
 Лубош Когоутек
 Ленка Коткова
 Яна Тиха

Примечания

Ссылки 
 

Википедия:Биографии современников
Первооткрыватели астероидов
Женщины-астрономы
Родившиеся в Плиске